Полянки — село в составе Сурского городского поселения Сурского района Ульяновской области.

Полянки расположены к северу от райцентра, на берегу озера Долгое, высота центра селения над уровнем моря — 95 м.

История 
В конце XVII века село Полянки находилось во владении «опальной» супруги царя Петра I Евдокии Лопухиной и царевича Алексея, затем перешло в руки А. Д. Меншикова, а с конца 30-х годов XVIII века владельцем его стал граф С. А. Салтыков, с середины 70-х годов — генерал М. С. Потёмкин. До октября 1917 года все земли принадлежали графу Рибопьеру.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Полянка вошла в состав Алатырского уезда.

В 1859 году деревня Полянки, входила в состав 2-го стана Алатырского уезда Симбирской губернии. 

В 1894 году открылась школа грамоты. 

По данным 1897 года в Полянках насчитывали 233 двора и около 1300 человек населения. Имелась школа. 

В составе Промзинской волости 5.10.1925 г. село перечислено из Алатырского в Ардатовский уезд Ульяновской губернии.

Колхоз был организован в 1929 году, туда записалось 42 хозяйства бедняков с тяглом и коровами, к ним потом присоединились 10 хозяйств «Трофимовки», колхоз назвали «Бедняк».

Население 
Население в 1996 году составляло 228 человек, в 2002 году — 252 человека, на 1 января 2007 года — 185 человек. Согласно переписи 2010 года в селе проживает 175 человек.

Инфраструктура 
С 1 января 2007 года село Полянки вошло в состав Сурского городского поселения. В селе работают библиотека, начальная школа, ФАП, два магазина.

На 2018 год в Полянках числится 4 улицы, в селе действуют библиотека, начальная школа, ФАП, два магазина.

Достопримечательности 

 В память о погибших к 40-летию Великой Победы был сооружен памятник, на котором записаны имена и фамилии не вернувшихся с фронта.
 Природным памятником с 1989 года считается озеро Пичерки.

Примечания

Ссылки 

 История села Полянки

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьев М. И. «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 111.

Населённые пункты Сурского района